Микролит (от  — малый,  — камень):
 Микролит — минерал группы танталониобатов.
 Микролит — каменные орудия в виде миниатюрных каменных пластин. Характерны для эпохи мезолита.
 Микролит — мелкие игольчатые или пластинчатые кристаллики микроскопических размеров; входят в стекловатую основную массу эффузивных горных пород.